Союз коммунистов Югославии (, , , , , , ), до 1952 — Коммунистическая партия Югославии, , , , , , ,  — правящая партия коммунистической направленности в Социалистической Федеративной Республики Югославия (до 1990 года). Основана в 1919 году как Социалистическая рабочая партия (коммунистов) в Королевстве сербов, хорватов и словенцев.

Состав членов 
 Коммунистическая партия Сербии
 Коммунистическая партия Черногории
 Коммунистическая партия Боснии и Герцеговины
 Коммунистическая партия Хорватии
 Македонская коммунистическая партия
 Коммунистическая партия Словении
 Организация СКЮ в ЮНА

Путь к власти 
Создана в апреле 1919 года.

Начиная с апреля 1920 года  усилились трения между сторонниками большевизма и их оппонентами как реформистского, социал-демократического, так и отчасти революционно-демократического, анархистского толка. Называемые «центрумашами» умеренные, выступали за отказ от революционного насилия, за продолжение политической борьбы легальными парламентскими средствами, а также за работу в профсоюзах и просветительскую деятельность.

На втором съезде в Вуковаре 20-25 июня 1920 года название основанной в апреле 1919 года партии было изменено на Коммунистическую партию Югославии.  и «центрумаши» оказались маргинализированы.

В ноябре 1920 года на выборах в Учредительную скупщину  заняла третье место, после чего уже в декабре того же года коммунистическая деятельность была временно запрещена. В ответ активисты Компартии организовали несколько неудачных покушений на высокопоставленных чиновников, в том числе на будущего короля Александра Карагеоргиевича. В ответ в августе 1921 года вышел закон «О защите государства», согласно которому деятельность Компартии была запрещена, а 58 депутатских мандатов коммунистов аннулированы.

После покушений партия оставалась в подполье до начала Второй мировой войны, а партийные деятели подвергались репрессиям со стороны королевских властей. Руководство партии бежало в СССР, где был репрессирован глава партии М. Горкич и ряд других деятелей. На V подпольной партийной конференции в Загребе, прошедшей в октябре 1940 года генеральным секретарем партии стал Тито. После нападения гитлеровцев на Югославию в 1941 г. партизанское коммунистическое движение во главе с Тито развернуло широкомасштабную войну против оккупантов и коллаборационистов. После освобождения страны в 1945 г. партия установила в стране однопартийный режим, просуществовавший до 1990 г.

Разрыв с СССР 
Компартия Югославии была первой компартией у власти, которая открыто выступила против политики СССР, за что была исключена из Коминформа в 1948 г. И. В. Сталин и В. М. Молотов обвинили Тито в национализме и правом уклоне. В конце 1940 — начале 1950-х в партии прошли внутренние чистки, которые были мягкими по сравнению с СССР — смертная казнь применялась крайне редко, подавляющее большинство репрессированных отделались заключением в трудовых лагерях с мягким по сравнению с СССР режимом, а крупные партийные деятели, попав в опалу, обычно отправлялись в ссылку или эмигрировали, как Моша Пьяде или Милован Джилас.

По мнению члена КПЮ Предрага Миличевича, Тито осуществил разгром партии:

Преобразование в СКЮ 
В 1952 г. Коммунистическая Партия Югославии была переименована в Союз Коммунистов Югославии (СКЮ), Политическое Бюро Центрального Комитета Коммунистической Партии Югославии и должность Генерального Секретаря Центрального Комитета Коммунистической Партии Югославии были упразднены, был создан Исполнительный Комитет Центрального Комитета СКЮ, Секретариат Исполнительного Комитета Центрального Комитета СКЮ и введена должность Генерального Секретаря Союза Коммунистов Югославии, в октябре 1966 года эта должность была переименована в должность Председателя Союза Коммунистов Югославии. Кроме того, в начале 1950-х годов были упразднены должности комиссаров в армии Югославии. В отличие от КПСС, где до приема в партию человек должен был сначала быть «кандидатом в члены партии», устав СКЮ предусматривал, что принимаемый в СКЮ человек сразу становится членом Союза коммунистов Югославии. Устав СКЮ отменил существовавшие ранее первичные партийные организации в государственных органах. Также согласно принятому в марте 1953 года новому уставу Народная молодежь Югославии формально больше не подчинялась непосредственно СКЮ.

В 1958 году в Любляне прошел VII съезд СКЮ, который принял новую программу Союза коммунистов Югославии. На съезде был подтвержден прежний состав Исполнительного комитета ЦК СКЮ (в его состав добавили только одного человека). Интересно, что Исполнительный комитет отнюдь не повторял национальную структуру населения Югославии: он состоял из четырех сербов, четырех хорватов, трех словенцев, трех черногорцев и одного македонца. Албанцев в его составе не было, несмотря на то, что албанское население Югославии насчитывало около 2 млн человек, а черногорцев было втрое больше, чем македонцев, несмотря на то, что черногорцев в СФРЮ было в несколько раз меньше, чем македонцев.

В 1969 году Центральный Комитет Союза Коммунистов Югославии был упразднён, были созданы Президиум Союза Коммунистов Югославии и Исполнительное Бюро Союза Коммунистов Югославии. В 1974 году Президиум Союза Коммунистов Югославии и Исполнительное Бюро Союза Коммунистов Югославии были упразднены, вместо них были созданы Центральный Комитет Союза Коммунистов Югославии, Президиум Центрального Комитета СКЮ, Исполнительный Комитет Президиума Центрального Комитета СКЮ, а также Комиссия по уставным вопросам СКЮ и Ревизионная Комиссия СКЮ. С 1980 года партию возглавлял Президиум, состоявший из глав республиканских компартий, которые по очереди на год замещали должность председателя президиума.

С 1950-х гг. партия проводила политику «независимого коммунизма» и неприсоединения. Они были основаны на следующем принципе: в каждом государстве средства достижения коммунизма должны определяться внутри самой страны, а не внешними силами (под ними подразумевался Советский Союз).

Другой важной чертой титоизма как политического курса СКЮ стала разработанная Эдвардом Карделем доктрина самоуправленческого социализма. Она предусматривала самоуправление рабочих коллективов: теория коллективного труда предполагала, что решение о судьбе прибыли предприятия должно приниматься самим рабочим коллективом. Однако между предприятиями сохранялась конкуренция, что позволяло рассматривать экономику Югославии как «рыночный социализм».

На XIV (чрезвычайном) съезде СКЮ 22 января 1990 года фактически прекратил своё существование как единая партия: ещё до завершения съезда его покинули делегации Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Македонии.

30 июня 1990 года создана Новая коммунистическая партия Югославии, заявившая о преемственности к Союзу коммунистов Югославии.

Руководители 

Партию первоначально возглавляли Секретари Центрального комитета, позднее — Председатели Президиума:

Примечания

См. также 
 Македонская коммунистическая партия (Союз коммунистов Македонии)
 Союз коммунистов Словении
 Союз коммунистов Хорватии
 Союз коммунистов Черногории

Ссылки 
 Avgust Lešnik. The Development of the Communist Movement in Yugoslavia during the Comintern Period
 History of the SKJ (Serbo-Croatian)

Югославия